Il singolare del Grand Prix de Tennis de Lyon 2007 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Richard Gasquet era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Jo-Wilfried Tsonga.

Sébastien Grosjean ha battuto in finale 7–6(4), 6–4, Marc Gicquel.

Teste di serie 

  Andy Roddick (primo turno)
  Tommy Robredo (primo turno)
  Tommy Haas (ritirato)
  Richard Gasquet (secondo turno)

 Ivan Ljubičić (quarti)
 Juan Mónaco (secondo turno)
 Nicolás Almagro (primo turno)
 Gilles Simon (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Grand Prix de Tennis de Lyon 2007
ATP Tour 2007